Белору́сский фро́нт — название нескольких фронтов Красной армии накануне и в годы Великой Отечественной войны, действующих в районе Белоруссии.
 Белорусский фронт (1939)
 Белорусский фронт
 1-й Белорусский фронт
 2-й Белорусский фронт
 3-й Белорусский фронт